Estado estándar puede referirse a:
 Estado estándar de un material en química.
 Estado estándar de un material en termodinámica.